UVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Valley (Egitto)
 Universal Videogame  List – catalogo online in lingua inglese di qualunque videogioco sia stato prodotto su ogni piattaforma esistente